Ютта Кайсерова, немецкий вариант — Ютта Кайзер (, , 1940 год, Горы, Лужица, Германия) — нижнелужицкий журналист, публицист, общественный деятель, нижнелужицкая писательница и поэт. Лауреат литературной премии Домовины.

Родилась в 1940 году в серболужицкой деревне Горы (Гуров) около Котбуса в крестьянской семье. С 1962 по 2000 года работала секретарём, диктором серболужицкой редакции Радио ГДР (с 1990 года — Bramborske Serbske Radijo RBB) в Котбусе.

В 1977 года была награждена Почётным знаком Домовины. В 2010 году удостоена литературной премии Домовины.

В 2000 году вышла на пенсию.

 Сочинения
 Rědny flack našeje domownje — Lipje// Pěšy, z cołnom, po kolasach. Drobna proza wo Dolnej Łužycy, wuběrał a zestajał Beno Pětška, 1993, Budyšyn, b. 137—158
 Słyšćo na našo wusćełanje w maminej rěcy!, Rozhlad 53 (2003), 3. — s. 88-91
 Ze žywjenja na lanźe: pratyjarje wulicuju, 2008
 Ducy pó domowni. Spomnjeńki reportarki, Budyšyn, 2017

Примечания

Литература 
 Awtorki a awtory// Źiw se njewospjetujo. Antologija dolnoserbskeje prozy, b. 151

Ссылки 
 Jutta Kaiserowa swoju nowu zběrku předstajiła, Serbske Nowiny, 6.04.2018
 Jutta Kaiserowa dajo nam drogowaś pśez wjele lět, Nowy Casnik, 17.01.2018

Нижнелужицкие писатели
Лужицкие поэты
Лужицкие журналисты